Chitistone steht für:

 Chitistone Falls, einen Wasserfall in Alaska
 Chitistone-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Chitistone Mountain, einen Berg in Alaska
 Chitistone Pass, einen Gebirgspass in Alaska
 Chitistone River, einen Fluss in Alaska